Formule 1 in 2021
 F1 2021 (computerspel)